Jesuitenkirche, in tedesco chiesa dei Gesuiti.

Jesuitenkirche (Vienna)
Jesuitenkirche (Lucerna)
Jesuitenkirche (Coblenza)
Jesuitenkirche (Heidelberg)
Jesuitenkirche (Innsbruck)
Jesuitenkirche (Mannheim)